Taruntius ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, zwischen Mare Tranquillitatis und Mare Fecunditatis, südöstlich von Da Vinci und nordöstlich von Secchi.
Der Kraterrand ist unregelmäßig und erodiert, das Innere weist konzentrische Strukturen und Rillen, die Rimae Taruntius, auf.

Südlich vom Krater verlaufen in radialer Richtung vom Krater weg die Höhenrücken der Dorsa Cato und Dorsum Cushman und in südöstlicher Richtung die Catena Taruntius.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem römischen Astrologen Lucius Tarrutius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Taruntius auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)